Фронса́к ():

 Фронсак (Верхняя Гаронна) — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Гаронна.
 Фронсак (Жиронда) — коммуна во Франции, в департаменте Жиронда.
 Фронсак (кантон) — кантон во Франции, в департаменте Жиронда.